Дибровка () — село, входит в Богуславский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Почтовый индекс — 09700. Телефонный код — 4561. Занимает площадь 0,6 км². Код КОАТУУ — 3220683202.

Местный совет 
09751, Киевская обл., Богуславский р-н, с. Медвин

Ссылки 
 Дибровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Богуславского района